Brunton kan syfta på:

Brunton, Inc. – amerikansk tillverkare av friluftsutrustning
Brunton Park – fotbollsarena och hemmaarena för Carlisle United FC

Geografi

Storbritannien
Brunton, Northumberland, England (nära Alnwick)
Low Brunton, Northumberland, England (nära Hexham)
Brunton, Wiltshire, England
Brunton Memorial Ground, Radlett, Hertfordshire, England
Brunton, Fife, Skottland

Personer
 Paul Brunton (1898–1991), en brittisk journalist, filosof och mystiker